Robert McLachlan (1837–1904) – brytyjski entomolog
 Robert McLachlan (ur. 1956) – kanadyjski operator filmowy
 Robert McLachlan (ur. 1971) – kanadyjski kolarz